Příjmení Laušman nosí více významných osobností:

 Aleš Laušman (* 1961) – český fotbalista, záložník/obránce
 Bohumil Laušman (1903–1963) – český a československý sociálnědemokratický politik
 Nina Laušmanová (1900–1963) – česká herečka